Okręty US Navy o nazwie USS  "Arcadia":

Pierwszy "Arcadia" (SP-856) był drewnianą motorówką zbudowaną w 1915
Drugi "Arcadia" był niemieckim parowcem internowanym przez Stany Zjednoczone w czasie I wojny światowej.
Trzeci  "Arcadia" (AD-23) był tendrem niszczycieli typu Klondike, który był w służbie w latach 1945-1968.

Arcadia